Fuksa ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Fuksa (* 1963), tschechischer Politiker
 Martin Fuksa (* 1993), tschechischer Kanute
 Petr Fuksa (* 1969), tschechischer Kanute
 Petr Fuksa Jr. (* 1998), tschechischer Kanute